Orzechów ist der Ortsname folgender polnischer Orte:

 Orzechów (Lutomiersk), Dorf in der Gmina Lutomiersk, Powiat Pabianicki, Woiwodschaft Łódź
 Orzechów (Kobiele Wielkie), Dorf in der Gmina Kobiele Wielkie, Powiat Radomszczański, Woiwodschaft Łódź
 Orzechów (Wierzbno), Dorf in der Gmina Wierzbno, Powiat Węgrowski, Woiwodschaft Masowien
 Orzechów (Radomyśl nad Sanem), Dorf in der Gmina Radomyśl nad Sanem, Powiat Stalowowolski, Woiwodschaft Karpatenvorland  
 Orzechów (Cedynia), Dorf in der Gmina Cedynia, Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern 

Siehe auch:
 Orzechow